Les éphippigères (ou sauterelles tigrées) sont des sauterelles aux ailes atrophiées appartenant à la sous-famille des Bradyporinae. Les ailes très réduites dépassent à peine du pronotum en forme de selle de cheval qui leur a valu leur nom (voir étymologie plus bas).

Il existe plusieurs espèces du genre Ephippiger en Europe occidentale. L'une d'entre elles est assez connue sous le nom d'éphippigère des vignes (Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)).

Ambiguïté du terme 

Le terme français éphippigère est d'usage ambigu. Il désigne sans aucun doute le genre Ephippiger. Mais du fait de l'étymologie, il désigne probablement pour un certain nombre de personnes un ensemble de Bradyporinae possédant le pronotum caractéristique en forme de selle (plusieurs genres ou espèces appartenant à des tribus différentes de Bradyporinae).

A contrario, certaines espèces de Bradyporinae ont un pronotum plat et ne devraient donc, en principe, pas se voir appliqué le terme vernaculaire d'éphippigère.

Pour ajouter à la confusion, Bradyporinae Burmeister, 1838 = ancienne Bradyporidae Burmeister, 1838 = Ephippigeridae Brunner von Wattenwyl, 1878, la première dénomination étant celle valide actuellement.

Alimentation 
Le régime alimentaire mixte de l'éphippigère des vignes, composé de végétaux, de petites larves et d'œufs d'insectes est probablement commun à de nombreuses (toutes ?) espèces d'éphippigères.

Stridulation 
Les ailes atrophiées des éphippigères sont réduites à l'état de simples « écailles » servant à l'émission de sons (stridulation). L'une fait office d'archet, l'autre de corde vibrante. La stridulation caractéristique de l'éphippigère des vignes lui a valu le surnom de « Tizi » en Bourgogne.

Étymologie 
« Ephippiger » vient du latin ephippium (qui résulte de la latinisation du mot grec ἐφίππιος, ephíppios, qui veut dire « couverture » ou « selle de cheval ») et du verbe latin gerere qui signifie porter. D'où le nom vernaculaire de porte-selle parfois donné aux éphippigères.

Notes et références

Bibliographie 
  DEFAUT B., 2001 – Actualisation taxonomique et nomenclaturale du « Synopsis des Orthoptères de France ». Matériaux entomocénotiques, 6 : 107-112. (extrait en ligne)

Liens externes 
 
 
 
 
 

Orthoptère (nom vernaculaire)
Tettigoniidae
Nom d'insecte ambigu